Jasmine hace referencia a varios artículos:

Jasmine, nombre femenino.

Personas
 Jasmine Byrne (1985), actriz porno estadounidense.
 Jasmine Fiore (1981-2009), modelo estadounidense.
 Jasmine Richards (1990), actriz, bailarina y cantante canadiense.
 Jasmine Sinclair (1982), modelo británica.
 Jasmine Thompson, cantante inglesa;
 Jasmine Trias (1986), cantante estadounidense.
 Jasmine Villegas, cantante estadounidense de R&B, pop, soul y dance;
 Jasmine Torres, (1996-2017) Finalista de Nuestra Belleza Latina 2015

Ficción
Blue Jasmine, película de comedia y drama escrita y dirigida por Woody Allen.

Lugares
Jasmine Estates, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Florida;

Véase también
Yasmine
Jazmín (desambiguación)
Jasmín